Belli se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carlo Saverio Belli
 Saverio Carlo Belli